

Сідарбург — місто () в окрузі Озокі, штат Вісконсин
 Сідарбург — містечко () в окрузі Озокі, штат Вісконсин